НЖД:
 Николаевская железная дорога
 Норильская железная дорога